Athanase-Jean Bricogne (1744-1820), maire du  de Paris, doyen des maires de Paris sous l'Empire.
 Athanase-Jean-Baptiste Bricogne (1779-1836), financier et polémiste français.
 Ambroise-Jacques Bricogne (1784-1847), receveur général des finances, maître des requêtes au Conseil d'État.
 Charles-Urbain Bricogne (1816-1898), ingénieur des chemins de fer, inventeur.
 Charles Bricogne (1913-1942), officier, compagnon de la Libération.
 Famille Bricogne, famille parisienne : financiers, ingénieurs, officiers.
 Gérard Bricogne (né en 1949), directeur de recherches au CNRS, membre correspondant de l'Académie des sciences.

Homonymie de patronyme